Hindersby kan syfta på:

 Hindersby, Lappträsks kommun – en by i Lappträsks kommun, Nyland, fi.: Heikinkylä
 Hindersby, Kyrkslätts kommun – en by och bosättningsområde i Kyrkslätts kommun, Nyland, fi.: Heikkilä